Dimetopia cyanopetala är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Dimetopia cyanopetala ingår i släktet Dimetopia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cyanopetala